Ripe puede referirse a:
 Ripe (grupo), banda de rock cristiano/funk de Newport (Oregón, EE. UU.)
 Ripe (Grecia), antigua ciudad de Arcadia
 Ripe (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Ancona, región de las Marcas
 Ripe San Ginesio, localidad y comune italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas